José María Martínez (n. Chivilcoy, Argentina, 28 de junio de 1967) es un exfutbolista y actual entrenador de fútbol argentino. Actualmente dirige a Villa Dálmine de la Primera Nacional.

Historia 
Como jugador profesional, vistió las camisetas de Estudiantes de La Plata, Atlético Tucumán y Chacarita Juniors, Barcelona de Ecuador, (donde incluso disputó la Copa Libertadores).

Clubes

Como entrenador

Como segundo entrenador 

Futbolistas de la provincia de Buenos Aires
Futbolistas del Club Social y Cultural Deportivo Laferrere
Futbolistas de la Asociación Mutual Social y Deportiva Atlético de Rafaela
Futbolistas del Barcelona Sporting Club
Futbolistas del Club Estudiantes de La Plata
Futbolistas del Club Atlético Atlanta
Futbolistas del Quilmes Atlético Club en los años 1990
Futbolistas del Club Atlético Chacarita Juniors
Futbolistas del Club Atlético Tucumán
Futbolistas del Atlético Club San Martín
Futbolistas del Club Atlético San Martín (San Juan)
Futbolistas de la Asociación Atlética Luján de Cuyo
Entrenadores de fútbol de Argentina
Entrenadores del Atlético Club San Martín
Entrenadores del Quilmes Atlético Club
Entrenadores del Club Sportivo 2 de Mayo
Entrenadores del Club Social y Deportivo Defensa y Justicia
Entrenadores del Club Atlético Juventud Unida Universitario
Entrenadores del Club Social y Deportivo Flandria
Entrenadores del Club Atlético y Social Defensores de Belgrano
Entrenadores de San Luis de Quillota
Entrenadores del Club Villa Dálmine